For All Kings — одинадцятий студійний альбом американського метал-гурту Anthrax, виданий у 2016 році.

Список композицій

Учасники запису 
 Джоуї Беладонна — вокал
 Скотт Ян — ритм-гітара
 Джонатан Донаіс — соло-гітара
 Френк Белло — бас-гітара
 Чарлі Бенанте — ударні

Примітки

Посилання 
 «For All Kings»  на Discogs

Альбоми Anthrax
Альбоми треш-металу
Альбоми Megaforce Records
Музичні альбоми 2016
Лютий 2016
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми за алфавітом
Альбоми американських виконавців
Рок-альбоми